

Codici 
 E70 – codice ECO della difesa est indiana, apertura degli scacchi

Strade 
 E70 – strada europea La Coruña – Poti